Открытый чемпионат Бразилии 2015 (, ) — 15-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в бразильском городе Сан-Паулу, и являющегося частью Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2015 году турнир прошёл с 9 по 15 февраля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 Одиночный турнир —  Федерико Дельбонис
 Парный турнир —  Гильермо Гарсия-Лопес /  Филипп Освальд

Общая информация 
Первым сеяным одиночных соревнованиях Фелисиано Лопес в последний момент отказался от участия в турнире. Прошлогодний чемпион Федерико Дельбонис защищал свой титул, но в первом раунде проиграл соотечественнику Факундо Багнису. В их отсутствие титул в финале разыграли пятый сеянный Пабло Куэвас и, пробившийся через квалификацию, Лука Ванни. В итоге победу на турнире одержал уругваец Куэвас.

В парном турнире победу одержали прошлогодние финалисты Хуан Себастьян Кабаль и Роберт Фара. Прошлогодние чемпионы Гильермо Гарсия-Лопес и Филипп Освальд не защищали свой титул, но Освальд принимал участие в соревнованиях совместно с Мартином Клижаном и проиграл уже на старте.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Пабло Куэвас обыграл  Луку Ванни со счётом 6-4, 3-6, 7-6(4).
 Куэвас выигрывает свой 1-й одиночный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ванни сыграл свой дебютный финал за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= С. Хиральдо
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=
| RD1-seed02=WC
| RD1-team02= К. Коппеянс
| RD1-score02-1=5
| RD1-score02-2=64
| RD1-score02-3=

| RD1-seed03=
| RD1-team03= К. Берлок
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= Г. Пелья
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=64
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=
| RD1-team05= Д. Шварцман
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3=
| RD1-seed06=
| RD1-team06= П. Лоренци
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=4
| RD1-score06-3=

| RD1-seed09=5
| RD1-team09= П. Куэвас
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=7
| RD1-seed10=
| RD1-team10= И. Веселый
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11=LL
| RD1-team11= Ф. Багнис
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=2
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12=
| RD1-team12= Ф. Дельбонис
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=4

| RD1-seed13=
| RD1-team13= Б. Рола
| RD1-score13-1=63
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3=
| RD1-seed14=
| RD1-team14= Н. Альмагро
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=

| RD2-seed01=6
| RD2-team01= С. Хиральдо
| RD2-score01-1=4
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-seed02=
| RD2-team02= К. Берлок
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=3

| RD2-seed03=
| RD2-team03= Д. Шварцман
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=6
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Ф. Фоньини 
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=1
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05= П. Куэвас
| RD2-score05-1=5
| RD2-score05-2=
| RD2-score05-3=
| RD2-seed06=LL
| RD2-team06= Ф. Багнис
| RD2-score06-1=1r
| RD2-score06-2=
| RD2-score06-3=

| RD2-seed07=
| RD2-team07= Н. Альмагро
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= Т. Робредо 
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=61
| RD2-score08-3=

| RD3-seed01=6
| RD3-team01= С. Хиральдо
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=7
| RD3-score01-3=
| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Ф. Фоньини 
| RD3-score02-1=64
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3=

| RD3-seed03=5
| RD3-team03= П. Куэвас
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=
| RD3-team04= Н. Альмагро
| RD3-score04-1=66
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=2

| RD4-seed01=6
| RD4-team01= С. Хиральдо
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=
| RD4-seed02=5
| RD4-team02= П. Куэвас
| RD4-score02-1=6
| RD4-score02-2=6
| RD4-score02-3=
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара''' обыграли  Паоло Лоренци /  Диего Шварцмана со счётом 6-4, 6-2.
 Кабаль и Фара выигрывают свой 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Бразилии

 Мировой тур ATP 2015
 Мировой тур ATP 250

 Кубок Бразилии по теннису 2015

Ссылки 
 Официальный сайт  
 
 

Бразилия
Теннис
Февраль 2015 года
2015